Woogbach ist der Name oder Abschnittsname von Fließgewässern:

 Woogbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (Wieslauter) in Bobenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Woogbach (Mohrbach), rechter Zufluss des Mohrbachs (zum Glan) bei Miesenbach, Stadt Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Woogbach, Unterlaufname des Reichenbach (Liederbach) in Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Woogbach (Speyerbach), linker Seitenarm des Speyerbachs zwischen Hanhofen, Rhein-Pfalz-Kreis, und dem kreisfreien Speyer, beide in Rheinland-Pfalz
 Woogbach (Talbach), rechter Zufluss des Talbach (Glan), Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz